Васта:

 Васта — город в Египте, расположен в губернаторстве Бени-Суэйф.
 Васта, Пьетро Паоло (1697—1760) — итальянский художник из Сицилии эпохи барокко.
  (род. 1966) — австралийский политик.